Высшая лига ЛМТ 2006 () — 32-й сезон Высшей лиги Латвии по футболу, 15-й сезон после восстановления независимости Латвии, а также 1-й сезон под названием «Высшая лига ЛМТ» ().

Турнирная таблица 

1 «Металлург» квалифицировался, как обладатель Кубка Латвии.

Результаты матчей

Первый и второй круг 

1 Игра третьего круга.

Третий и четвёртый круг 

2 Игра второго круга.

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+6):
 30/04/2006 «Сконто» — «Дижванаги» 6:0
 18/06/2006 «Вентспилс» — «Дижванаги» 7:1
 02/07/2006 «Металлург» — «Юрмала» 7:1
 19/08/2006 «Сконто» — «Дижванаги» 6:0
 23/08/2006 «Металлург» — «Дижванаги» 6:0
 Самая крупная победа гостей (+6):
 02/10/2006 «Динабург» — «Сконто» 0:6
 Наибольшее число голов в одном матче (8):
 18/06/2006 «Вентспилс» — «Дижванаги» 7:1
 02/07/2006 «Металлург» — «Юрмала» 7:1

Лучшие игроки 

 На шесть игр были привлечены иностранные судьи:
 «Сконто» — «Металлург» — 0:0 (9 апреля, Рига, стадион «Сконто») — Йони Хиития (Турку, Финляндия).
 «Вентспилс» — «Сконто» — 1:0 (18 июля, Вентспилс, стадион ОЦ «Вентспилс») — Йони Хиетала (Сейняйоки, Финляндия).
 «Вентспилс» — «Металлург» — 1:2 (20 августа, Вентспилс, стадион ОЦ «Вентспилс») — Стен Калдмаа (Таллин, Эстония).
 «Металлург» — «Сконто» — 3:1 (16 сентября, Лиепая, стадион «Даугава») — Йони Хиития (Турку, Финляндия).
 «Сконто» — «Вентспилс» — 0:1 (28 сентября, Рига, стадион «Сконто») — Сергей Шмолик (Брест, Белоруссия).
 «Металлург» — «Вентспилс» — 4:0 (21 октября, Лиепая, стадион «Даугава») — Стен Калдмаа (Таллин, Эстония).
 Лучшими главными судьями были признаны: Роман Лаюкс (Гулбене), Андрей Сипайло (Даугавпилс), Вадим Директоренко (Рига).
 Лучшими ассистентами были признаны: Сергей Брага (Вентспилс), Юрий Поповиченко (Гулбене), Янис Пукиянс (Рига), Арнис Лемкин (Тукумс), Денис Грабейс, Адольф Супе (оба — Рига).

См. также 
 Кубок Латвии по футболу 2006
 Первая лига Латвии по футболу 2006
 Вторая лига Латвии по футболу 2006

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 
 Статистика сезона на RSSSF 

2006
Футбол в Латвии в 2006 году